Устьянка — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Устьянского сельсовета.

История 
Основано в 1733 году. В 1928 г. село Устьянское состояло из 518 хозяйств, основное население — русские. Центр Устьянского сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района